John Roane ist der Name folgender Personen:

* John Roane (Politiker) (1766–1838), US-amerikanischer Politiker (Virginia)
 John J. Roane (1794–1869), US-amerikanischer Politiker
 John Selden Roane (1817–1867), US-amerikanischer Politiker